Чемпионат Абхазии по футболу 2015 — 22-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошёл в два круга. Начался 14 апреля 2015 года, а закончился 18 сентября 2015.

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й и 2-й круг

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Абхазии по футболу 2015
 Результаты Чемпионата Абхазии по футболу

Чемпионат Абхазии по футболу
2015 год в Абхазии